Azaba et Ažaba sont des noms propres qui peuvent faire référence à :

Toponyme 

 Quatre communes de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León :
 Campillo de Azaba ;
 Carpio de Azaba ;
 Ituero de Azaba ;
 Puebla de Azaba.

 , région tribale du Maroc dans la région de Doukkala-Abda.

Hydronyme 
 , cours d’eau de Bosnie-Herzégovine en République serbe de Bosnie.